Christine Hocq (1970-), une triathlète française ;
 Marcel Hocq (1933-), un peintre sculpteur et céramiste expressionniste belge ;
 Virginie Hocq (1975-), une comédienne et humoriste belge.

Patronyme belge
Patronyme français